Пе́тер Лу́кас Граф (; род. 5 января 1929, Цюрих) — швейцарский флейтист.

Учился в Цюрихской консерватории у Андре Жоне, затем продолжил его в Парижской консерватории у Марселя Моиза, где получил также диплом дирижёра. В 1958 г. был удостоен Международной музыкальной премии Харриет Коэн.

Записал концерты для флейты с оркестром Луиджи Боккерини, Доменико Чимарозы, Джованни Перголези, Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, Карла Райнеке, камерные сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Джоакино Россини, Макса Регера и др.

Опубликовал сборники учебников «Проверка: 20 базовых упражнений для флейты» (), «Поющая флейта» () и др.

С 1973 года преподавал в Базельской академии музыки; среди его учеников, в частности, Ханс Удо Хайнцман и Феликс Ренггли. Почётный доктор Краковской академии музыки.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Флейтисты Швейцарии
Академические музыканты Швейцарии
Родившиеся в 1929 году
Родившиеся 5 января
Родившиеся в Цюрихе
Персоналии по алфавиту
Преподаватели Базельской музыкальной академии
Флейтисты по алфавиту
Музыкальные педагоги Швейцарии